Сіліштя () — комуна в Румунії, у повіті Бреїла.
 Сіліштя () — село в Румунії, у повіті Бреїла. Входить до складу комуни Сіліштя.
 Сіліштя () — комуна в Румунії, у повіті Констанца.
 Сіліштя () — село в Румунії, у повіті Констанца. Адміністративний центр комуни Сіліштя.
 Сіліштя () — комуна в Румунії, у повіті Телеорман.
 Сіліштя () — село в Румунії, у повіті Телеорман. Адміністративний центр комуни Сіліштя.
 Сіліштя () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Стеучень.
 Сіліштя () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Роминь.
 Сіліштя () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Яна.
 Сіліштя () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Пунджешть.
 Сіліштя () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Тодірешть.
 Сіліштя () — село в Румунії, у повіті Галац. Входить до складу комуни Умбререшть.
 Сіліштя () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Кетяска.
 Сіліштя () — село в Румунії, у повіті Келераш. Входить до складу комуни Валя-Арговей.
 Сіліштя () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Рачу.
 Сіліштя () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Рунку.
 Сіліштя () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Тетару.
 Сіліштя () — село в Румунії, у повіті Телеорман. Входить до складу комуни Вітенешть.
 Сіліштя () — село в Румунії, у повіті Сучава. Адміністративно підпорядковується місту Літень.